Martin Andersen Nexø kan henvise til:

 Martin Andersen Nexø – dansk forfatter
 Martin Andersen Nexø (dokumentarfilm fra 1947) – dansk portrætfilm fra 1947 instrueret af Poul Bang.
 Martin Andersen Nexø (dokumentarfilm fra 1954) – dansk dokumentarfilm fra 1954